Joonas Einari Kolkka (Lahti, 28 de Setembro de 1974) é um ex-futebolista finlandês. Jogou como Ponta-esquerda a maior parte de sua carreira, mas também pode atuar pela ponta-direita.

Kolkka iniciou sua carreira no Reipas Lahti e no MyPa, na Veikkausliiga. Conquistou a Finnish Cup com o MyPa em 1995 antes de transferir-se para a equipe neerlandesa do Willem II no mesmo ano. Em 1998 Kolkka ingressou no PSV Eindhoven onde ganhou dois campeonatos nacionais e uma vaga na UEFA Champions League. Kolkka então foi para o Panathinaikos em 2001, permanecendo na equipe grega por duas temporadas. Posteriormente, Kolkka jogou por Borussia Mönchengladbach, na Bundesliga e Crystal Palace, na Premiership, permanecendo uma temporada em cada uma das duas equipes. Ele marcou gols tanto em Anfield Road como em Old Trafford durante sua estada na equipe inglesa. Ao ser liberado pelo Palace, retornou aos Países Baixos em 2005, assinando por um ano com o ADO Den Haag. Após uma temporada expressiva pelo ADO, fora contratado pelo Feyenoord no verão de 2006, e em 2007 transferiu-se para o NAC Breda.

Kolkka estreou-se pela Seleção Finlandesa em 26 de Outubro de 1994 contra a Estônia. Teve participações regulares na seleção de seu país por mais de uma década.

Títulos
Finnish Cup: 1995
Eredivisie: 1999-2000, 2000-01

Ligações externas
Profile at FA of Finland's official website
FootballDatabase provides Joonas Kolkka's profile and stats

Naturais de Lahti
Futebolistas da Finlândia
Futebolistas do FC Lahti
Futebolistas do Willem II Tilburg
Futebolistas do PSV Eindhoven
Futebolistas do Panathinaikos FC
Futebolistas do Borussia Mönchengladbach
Futebolistas do Crystal Palace F.C.
Futebolistas do ADO Den Haag
Futebolistas do Feyenoord Rotterdam
Futebolistas do NAC Breda
Jogadores da Seleção Finlandesa de Futebol